Yen Bai bezeichnet:

 Yên Bái (Provinz), eine vietnamesische Provinz
 Yên Bái. die Hauptstadt dieser Provinz